Manu Benet () glumac je sa Novog Zelanda, rođen 10. oktobra 1969. godine. Najpoznati je po ulozi Kriksusa u seriji Spartakus, a glumio je i u filmskoj trilogiji Hobit kao Azog.

Biografija 

Benet se rodio na Novom Zelandu, ali se njegova porodica preselila u Australiju kad je njemu bilo nekoliko meseci. Po ocu je maorskog i irskog porekla, dok mu je majka rođena u braku Škota i Španjolke.

Filmografija 

|-
| 2001. || Lantana || -{Lantana (film)}- || Stivi Veldes || 
|-
| 2006. || Marinac || -{The Marine}- || Benet || 
|-
| 2007. || 30 dana noći || -{30 Days of Night}- || zamenik šerifa Bili Kitka || 
|-
| 2011. || Sinbad i minotaur || -{Sinbad and the Minotaur}- || Sinbad || 
|-
| 2012. || Hobit: Neočekivano putovanje || -{The Hobit An Unexpected Journey}- || Azog ||     
|-
| 2013. || Hobit: Šmaugova pustošenja || -{The Hobbit: The Desolation of Smaug}- || Azog || 
|-
| 2014. || Hobit: Bitka pet armija || -{The Hobbit: The Battle of the Five Armies}- || Azog ||
|-
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1969.
Новозеландски глумци
Глумци у филмској трилогији Хобит